

Sigle 
MAF est un sigle qui peut faire référence à :
 Maf : des protéines (par exemple Maf G, présente chez les mammifères) (en biologie)
 Minor Allele Frequency : (en génétique)
 Marine Amphibious Force : une unité de guerre de l'United States Marine Corps (lors de la guerre du Vietnam).
 
 Ministry of Agriculture and Forestry (en Nouvelle-Zélande)
 Mouvements actifs fœtaux (en gynécologie obstétrique)
 Maison d'Arrêt  des Femmes
 Mozilla Archive Format, format de sauvegarde de pages WEB, proche du format MHTML (en informatique)
 Mutuelle des architectes français assurances (dans l'assurance)
 Meilleur Apprenti de France, concours annuel destiné à promouvoir l'excellence dans de nombreuses catégories professionnelles.
 , marque catalane de motocyclettes fabriquées entre 1958 et 1964 à Figueras.

Code 
MAF est un code qui peut faire référence à :
 Saint-Martin : une collectivité d’outre-mer dans les Antilles françaises, selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes de pays et territoires) ; selon cette norme, Saint-Martin a pour code alpha-2 MF.

Homophone  
 MAAF, pour mutuelle d'assurance des artisans de France

Code
Sigle de 3 caractères
Homonymie d'acronyme